Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet", con sede a Firenze
Giulio Douhet (1869-1930) generale italiano, teorico della guerra aerea
Le Douhet, comune francese